Сергей Харин: Харин, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский хоккеист.
 Харин, Сергей (род. 1963) — советский и словацкий ватерполист.